Ма́рко Де́вич (, ; ) — югославский, сербский и украинский футболист, нападающий. Провёл 35 матчей за сборную Украины.

Биография 
Родился 27 октября 1983 года в Белграде. Детство Марко пришлось на жестокие военные годы, когда вся страна была буквально изрезана бомбардировками и вооружёнными столкновениями. Воспитанник местного «Звездара», за первую команду которого провёл 14 матчей. Выступал также за «Железник», «Раднички» и «Вождовац». В 2005 году отправился в украинскую «Волынь», которую тренировал один из опытнейших украинских специалистов — Виталий Кварцяный. Уже в первом сезоне за границей провёл в составе луцкой команды 33 матча и забил 2 гола.

В 2006 году перешёл в харьковский «Металлист». Начинал играть как полузащитник, но со временем перешёл на позицию нападающего. Уже во втором сезоне в харьковской команде стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины с 19 голами. Также занял второе место после Александра Гладкого из «Шахтёра» по показателю «гол + пас» (21 очко — 19 голов + 2 голевых паса).  С командой стал серебряным призёром чемпионата Украины, а также 5-кратным бронзовым. 11 февраля 2011 продлил контракт с «Металлистом» до 2015 года.

В летнее межсезонье 2012 должен был подписать контракт с киевским «Динамо», но 25 мая перешёл в донецкий «Шахтёр». Сумма трансфера составила 5 млн евро. Дебютировал в победном для дончан матче за Суперкубок Украины против донецкого «Металлурга» (0:2), заменив на 77-й минуте матча Алекса Тейшейру. Провёл 12 матчей в чемпионате Украины, который «Шахтёр» также выиграл. Переход в донецкий клуб позволил Марко провести 2 матча в Лиге чемпионов — против «Норшелланна» и «Ювентуса». Полностью закрепится в основном составе «горняков» ему не удалось, поэтому 28 февраля 2013 года Марко вернулся в «Металлист».

10 августа в матче пятого тура чемпионата Украины против луцкой «Волыни» (4:0), второй мяч Девича стал для него сотым забитым мячом (и 80-м в Премьер-лиге), что позволило ему войти в Клуб бомбардиров имени Олега Блохина. Также этот гол стал для него 87-м за харьковскую команду, что является рекордом среди всех футболистов. Таким образом Девич стал лучшим бомбардиром в истории «Металлиста».

27 февраля 2014 года перешёл в российский «Рубин», где получил 11-й номер. 16 марта 2014 года забил первый гол в чемпионате России нижегородской «Волге». В январе 2015 года Девич ушёл на правах аренды в катарский «Эр-Райян», где в 18 матчах забил 11 голов. После возвращения из аренды провёл в «Рубине» 1 сезон, забил 9 голов в 25 матчах, в том числе в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде». 1 января 2017 года официально покинул клуб.

17 января 2017 года подписал контракт с «Ростовом», рассчитанный на 1,5 года, однако через 5 месяцев договор был расторгнут по обоюдному согласию.

7 августа 2017 года Девич стал игроком клуба «Вадуц» из Лихтенштейна, выступающего во втором дивизионе Швейцарии. Контракт был рассчитан на один сезон. Дебютный гол за команду забил в ворота «Рапперсвиля», сделав счёт 2:1 в пользу «Вадуца» (матч завершился со счётом 2:2). За один сезон в составе команды стал обладателем Кубка Лихтенштейна.

5 августа 2018 года стал игроком азербайджанского «Сабаха». Выступления за новую команду начал очень активно, забив 2 мяча в 2 стартовых играх. Всего провёл 21 матч, в которых забил 8 голов.

В августе 2019 года вернулся в «Вождовац», за который уже играл в 2004—2005 годах. Дебютировал 24 августа в домашнем матче против «Младость Лучани» (2:0), заменив на 64-й минуте Евтича. Первый гол забил на 90-й минуте игры против «Инджии», установив счёт 4:1 в пользу своей команды.

В апреле 2020 года заявил о завершении карьеры.

Карьера в сборной 
Летом 2008 года стал гражданином Украины, что дало ему право выступать за сборную этой страны. В ноябре 2008 года был впервые вызван в сборную Украины на товарищеский матч против Норвегии, который состоялся 19 ноября. В дебютном для себя матче Марко отыграл один тайм.

9 февраля 2011 года забил свой первый гол за сборную Украины в товарищеском матче против Швеции. Марко заработал пенальти и сам его реализовал. 15 ноября 2011 года забил свой второй мяч за сборную в матче против Австрии на «Арене Львов». В добавленное арбитром время после прострела Олега Гусева Марко срезал мяч в дальний от вратаря угол, чем принёс победу сборной Украины в этой игре (2:1).

19 июня 2012 в матче чемпионата Европы 2012 (который проходил в Украине и Польше) против сборной Англии в ходе атаки украинской сборной Артём Милевский, который, однако, находился в положении вне игры, получил обостряющую передачу. Затем Артём Милевский отдал пас Марко и Девич направил мяч в ворота. Защитник англичан Джон Терри смог вынести мяч лишь после того, как он полностью пересёк линию ворот, однако помощник линейного судьи, призванный помогать в разрешении спорных ситуаций, не увидел, что мяч побывал за линией ворот, и гол не был засчитан. (см. ЧЕ-2012 — Незасчитанный гол в матче Англия — Украина). Этот момент вызвал широкий резонанс, большинство экспертов, футболистов и болельщиков выступали за введение видеоповторов и электронных систем фиксации голов. Позже главный арбитр матча Виктор Кашшаи признал свою ошибку.

15 октября 2013 года, в отборочном матче чемпионата мира 2014 против сборной Сан-Марино, забил три гола, став первым игроком в истории украинской национальной команды, отличившимся хет-триком.

Стиль игры 

«Скоростной, с неординарной техникой и с таким же дриблингом, футболист. У себя на родине он не был известным игроком, да и в „Волыни“ Виталия Кварцяного особого успеха не добился. До переезда в Харьков Марко забил только пять мячей за всю свою профессиональную карьеру, поскольку действовал на позиции крайнего полузащитника. У Мирона Маркевича Девич сразу стал основным игроком, и в первом сезоне забил четыре мяча, установив свой личный рекорд. Сезон 2007/08 и вовсе стал для Марко невероятно успешным. В „Металлисте“ его стали использовать на позиции форварда, и Девич не подвёл. Он забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром чемпионата. Приняв украинское гражданство, стал регулярно играть за национальную сборную Украины»

Личная жизнь 
Летом 2013 года женился на Милице. В декабре 2013 года родилась дочь Сара.

Достижения

Командные 
«Раднички»

Победитель Первой лиги Сербии и Черногории: 2003/04
 Итого: 1 трофей

«Металлист»

 Серебряный призёр чемпионата Украины: 2012/13
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (5): 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12

«Шахтёр» (Донецк)

 Чемпион Украины: 2012/13
 Обладатель Суперкубка Украины: 2012
 Итого: 2 трофея

«Вадуц»

 Обладатель Кубка Лихтенштейна: 2017/18
 Итого: 1 трофей

Личные 
 Лучший футболист Украины 2010 года (по опросу газеты «Спорт-Экспресс в Украине»)
 Лучший бомбардир чемпионата Украины (19 голов): 2007/08
 Член символического Клуба бомбардиров имени Олега Блохина: 138 голов
 Лучший бомбардир в истории ФК «Металлист»: 98 голов

Статистика выступлений

Клуб

Сборная

Примечания

Литература 
 Виктор Хохлюк. «Голеадоры». — 2012. — с. 97. ISBN 978-966-15-8934-5

Ссылки 
 
 Марко ДЕВИЧ: «Благодарен партнёрам по команде и Маркевичу»

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Звездара»
Игроки ФК «Железник»
Игроки ФК «Раднички» Нови Белград
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Эр-Райян»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Вадуц»
Игроки ФК «Сабах» Баку